6-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 4 по 9 сентября 1999 года в Фуншале (Португалия) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории выиграла юниорская сборная Японии.

Команды-участницы 
 Португалия — команда страны-организатора;
 Польша, Нидерланды, Россия, Италия, Чехия — по итогам чемпионата Европы среди девушек 1999;
 Китай, Япония, Тайвань, Южная Корея — по итогам чемпионата Азии среди девушек 1999;
 США — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) среди девушек 1998;
 Бразилия, Аргентина — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 1998;
 Маврикий — по итогам чемпионата Африки среди девушек 1998;
 Хорватия, Турция — по приглашению ФИВБ.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Португалии, представлявшей страну-хозяйку, 13 команд преодолели отбор по итогам пяти континентальных чемпионатов. Ещё два места решением ФИВБ предоставлено Хорватии и Турции.

* Хорватия и Турция включены в число участников чемпионата вместо отказавшихся Бельгии и Германии.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. Победители групп напрямую вышли в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образовали 4 пары 1/8 финала, победители в которых также вышли в четвертьфинал. Четвертьфиналисты по системе с выбыванием разыграли медали чемпионата.

Предварительный этап

Группа A 

4 сентября
 Португалия — Маврикий 3:0 (25:13, 25:13, 25:15); США — Хорватия 3:1 (26:24, 12:25, 25:20, 25:23).

5 сентября
 США — Маврикий 3:0 (25:14, 25:11, 25:7); Хорватия — Португалия 3:0 (25:17, 32:30, 25:15).

6 сентября
 Хорватия — Маврикий 3:0 (25:11, 25:5, 25:13); США — Португалия 3:0 (25:21, 25:17, 25:11).

Группа В 

4 сентября
 Россия — Тайвань 3:0 (25:16, 25:18, 25:16); Южная Корея — Чехия 3:0 (25:15, 25:20, 25:13).

5 сентября
 Южная Корея — Россия 3:2 (19:25, 25:20, 25:18, 17:25, 15:13); Чехия — Тайвань 3:1 (25:21, 20:25, 25:20, 25:20).

6 сентября
 Чехия — Россия 3:1 (25:20, 21:25, 25:23, 25:21); Тайвань — Южная Корея 3:1 (25:13, 26:24, 28:30, 25:21).

Группа С 

4 сентября
 Япония — Турция 3:0 (25:20, 25:15, 25:13); Нидерланды — Китай 3:2 (21:25, 25:20, 27:25, 27:29, 15:13).

5 сентября
 Турция — Нидерланды 3:2 (21:25, 24:26, 25:15, 29:27, 15:9); Япония — Китай 3:1 (25:23, 26:24, 25:27, 25:11).

6 сентября
 Китай — Турция 3:0 (25:11, 25:18, 25:10); Япония — Нидерланды 3:0 (25:20, 25:21, 25:16).

Группа D 

4 сентября
 Бразилия — Польша 3:0 (28:26, 26:24, 26:24); Италия — Аргентина 3:2 (24:26, 25:27, 25:19, 25:18, 16:14).

5 сентября
 Бразилия — Аргентина 3:1 (25:19, 25:15, 21:25, 25:22); Италия — Польша 3:0 (25:19, 25:16, 25:18).

6 сентября
 Бразилия — Италия 3:0 (25:16, 25:22, 25:21); Польша — Аргентина 3:2 (30:28, 25:22, 23:25, 24:26, 15:12).

Классификационные матчи 
Матчи между победителями групп предварительного этапа за выбор соперников в 1/4-финала.

7 сентября
 Бразилия — США 3:0 (25:22, 25:22, 25:21).
 Япония — Южная Корея 3:2 (23:25, 25:17, 16:25, 25:18, 15:13).

Плей-офф

1/8 финала 
7 сентября
 Польша — Чехия 3:0 (25:20, 25:19, 25:18).
 Китай — Португалия 3:0 (25:17, 25:11, 25:16).
 Хорватия — Нидерланды 3:1 (25:20, 25:15, 21:25, 25:17).
 Италия — Россия 3:2 (22:25, 25:23, 21:25, 27:25, 15:7).

Четвертьфинал 
9 сентября
 Япония — Италия 3:1 (25:19, 17:25, 25:22, 25:20).
 Польша — США 3:0 (25:16, 25:16, 25:16).
 Южная Корея — Китай 3:1 (30:28, 21:25, 25:21, 25:19).
 Бразилия — Хорватия 3:2 (25:21, 25:19, 23:25, 23:25, 15:11).

Полуфинал за 5—8-е места 
11 сентября
 США — Италия 3:2 (25:17, 18:25, 14:25, 25:23, 20:18).
 Китай — Хорватия 3:1 (18:25, 25:14, 25:22, 25:22).

Полуфинал за 1—4-е места 
11 сентября
 Япония — Польша 3:1 (25:22, 25:20, 18:25, 25:16).
 Бразилия — Южная Корея 3:0 (25:22, 25:20, 27:25).

Матч за 7-е место 
12 сентября
 Италия — Хорватия 3:0 (25:23, 25:11, 25:14).

Матч за 5-е место 
12 сентября
 Китай — США 3:2 (19:25, 21:25, 25:11, 25:13, 15:6).

Матч за 3-е место 
12 сентября
 Южная Корея — Польша 3:1 (15:25, 25:20, 25:16, 25:15).

Финал 
12 сентября
 Япония — Бразилия 3:0 (25:23, 25:20, 25:18).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Япония

  Бразилия.

  Южная Корея: Ким Чжи Хе, Ким Ён Сим, Ким Со Чжон, Хан Ю Ми, Ли Хён Чжи, Хан Чжи Ён, ...

Индивидуальные призы 
 Лучшая связующая:  Майко Дзин
 Лучшая нападающая:  Эрика Огава
 Лучшая блокирующая:  Ивана Кузмич
 Лучшая либеро:  Веридиана Фонсека
 Лучшая на подаче:  Майко Дзин
 Лучшая на приёме:  Веридиана Фонсека
 Лучшая в защите:  Мэгуми Кавасима
 Самая результативная:  Хан Ю Ми

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U18 1999. women.volleybox

1999
1999 год в волейболе
Чемпионаты мира в Португалии